Battaglia di Fort Albany del 1693
 Battaglia di Fort Albany del 1709